Abdellaoue ist der Familienname folgender Personen:

 Mohammed Abdellaoue (* 1985), norwegischer Fußballspieler
 Mustafa Abdellaoue (* 1988), norwegischer Fußballspieler